Norwell bezeichnet:

 Norwell (England), einen Ort in England
 Norwell (Gold Coast), einen Vorort von Gold Coast in Australien
 Norwell (Massachusetts), einen Ort in den Vereinigten Staaten

Norwell ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Norwell (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler